

Muziekalbums
 Long way home (Troy Cassar-Daley) (2002), een muziekalbum van Troy Cassar-Daley
 Long way home (Dokken) (2002), een muziekalbum van Dokken
 Long way home (Ginny Owens) (2006), een muziekalbum van Ginny Owens
 The long way home (Jarvis Church) (2008), een muziekalbum van Jarvis Church
 The long way home (Terri Clark) (2009), een muziekalbum van Terri Clark
 The long way home (Donots) (2010), een muziekalbum van Donots
 The long way home (Confession) (2011), een muziekalbum van Confession
 The long way home (Krept and Konan) (2015), een muziekalbum van Krept and Konan

Liedjes
 Long way home (Steven Curtis Chapman) (1979), een lied van Steven Curtis Chapman song
 Take the long way home (1979), een lied van Supertramp
 Long way home (ATB) (2003), een lied van ATB
 Long way home (Don Henley), (1982), een lied van Don Henley
 Long way home (Hayes Carll) (2005), een lied van Hayes Carll
 Long way home (The Monkees) (1987), een lied van The Monkees
 Long way home (The Offspring) (2003), een lied van The Offspring
 Long way home (Soul Asylum) (1986), een lied van Soul Asylum
 Long way home (Stone Temple Pilots) (2001), een lied van Stone Temple Pilots
 Long way home (Tom Waits) (the ), een lied van Tom Waits
 Long way home (Toni Braxton) (2006), een lied van Toni Braxton
 Long way home (Mary Chapin Carpenter) (2001), een lied van Mary Chapin Carpenter
 Long way home (Neil Diamond) (1973), een lied van Neil Diamond
 Long way home (Faithless) (1998), een lied van Faithless

Literatuur 
 Long way home (Buffy), een stripverhaal uit de serie Buffy the vampire slayer
 The long way home (Poul Anderson), een roman van Poul Anderson
 The long way home (Lisa St Aubin de Terán) (1982), een roman van Lisa St Aubin de Terán
 The long way home (Michael Morpurgo), een roman van Michael Morpurgo

Films
 The Long Way Home (1997), een documentaire van Mark Jonathan Harris
 The Long Way Home (1985), een Australische film over Vietnamveteranen met Richard Moir
 The Long Way Home (1989), een documentaire van regisseur Michael Apted
 The Long Way Home (1995), een Ierse dramafilm van regisseur Paddy Breathnach
 The Long Way Home (1998), een televisiefilm van regisseur Glenn Jordan met Jack Lemmon
 Long Way Home (2002), werktitel van de film Raising Victor Vargas van regisseur Peter Sollett
 Long Way Home (2008), een film uit 2008 met Hanna Verboom
 The Long Way Home (2013), een Turkse dramafilm
 The Long Way Home (2015), een Zuid-Koreaanse oorlogsfilm

Zie ook 
 Long walk home (doorverwijspagina)
 The long voyage home (doorverwijspagina)
 Long ride home (1988), een roman van W. Michael Gear